Halat oder Hałat ist der Familienname folgender Personen:

 Kemal Halat (* 1971), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Marcin Hałat (* 1981), polnischer Geiger und Komponist